AMK fait notamment référence à :
  ;
 acte de masseur-kinésithérapeute, une prestation pratiqué par un masseur-kinésithérapeute, selon le code utilisé par la sécurité sociale française.
 , la musique de la Garde à pied de l'armée suédoise.
 L'AMK Ranch, un ancien ranch du comté de Teton, dans le Wyoming, aux États-Unis.